Ottokar Nováček – violinista ungherese
 Armand Nováček – cestista romeno
 Karel Nováček – tennista ceco
 Jay Novacek – giocatore statunitense di football americano